Гуннхильд Мать Конунгов — жена короля Норвегии Эйрика Кровавая Секира, получившая своё прозвище за то, что родила мужу восьмерых сыновей: Гамли, Гутторма, Харальда Серая Шкура, Рагнфрёда, Эрлинга, Гудрёда, Сигурда и Рёгнвальда.

Гуннхильд была дочерью Эцура Рыло из Халогаланда. Эйрик нашёл её в «стране бьярмов», где она училась колдовству у двух финнов. Финнов Эйрик убил, а их ученицу сделал своей женой.

«Сага о Ньяле» упоминает внебрачную связь Гуннхильд с Хрутом сыном Херьольва в бытность его в Норвегии в правление Харальда Серая Шкура.

Примечания

Литература 
 Claus Krag: Gunnhild. In: Norsk biografisk leksikon, abgerufen am 14. Juni 2012.
 Nils Petter Thuesen: Gunnhild Gormsdatter. In: Nils Petter Thuesen: Norges dronninger gjennom tusen år. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1991, ISBN 82-10-03458-8, S. 16-17.
 
 
 
 
 Ciklamini, Marlene. «The Folktale in Heimskringla (Hálfdanar saga svarta — Hákonar saga góða)». Folklore, Vol. 90, No. 2 (1979), pp. 204—216.
 
 
 
 Downham, Clare . Viking Kings of Britain and Ireland. Dunedin, 2007.
 Fox, Denton. «Njals Saga and the Western Literary Tradition.» Comparative Literature, Vol. 15, No. 4 (Autumn, 1963), p. 289—310.
 Jochens, Jenny. Women in Old Norse Society. Cornell Univ. Press, 1995.
 
 
 Ordower, Henry. «Exploring the Literary Function of Law and Litigation in 'Njal’s Saga.'» Cardozo Studies in Law and Literature, Vol. 3, No. 1 (Spring — Summer 1991), pp. 41-61.
 
 
 
 

Супруги правителей X века
Персонажи исландских саг
Персонажи «Саги о Ньяле»